Interrupción de teclado tiene dos significados distintos, aunque relacionados:
Para software de alto nivel, es una condición especial (a menudo un código de error o una excepción), generada normalmente desde el teclado. La combinación usada suele ser Control-C (de 'Cancelar'). Se usa en algunos lenguajes de programación para permitir salir de un bucle infinito o programa muy largo en el intérprete de comandos sin tener que finalizar todo el proceso.
Para software de bajo nivel y hardware, una interrupción de teclado es la interrupción que se genera cada vez que se presiona alguna tecla (no necesariamente una combinación especial) para ayudar a la CPU a manejar la entrada. Una de estas interrupciones puede generar la propagación de una interrupción de las anteriores.

Software